ScienceDirect — сайт, предоставляющий платный доступ к научным публикациям. Запущен в марте 1997 года. Принадлежит издательству Elsevier. Содержит  научных журналов и  электронных книг.

Журналы разделены на четыре раздела:
 физические и инженерные науки;
 естественные науки;
 медицинские науки;
 общественные и гуманитарные науки.

Краткое содержание большинства публикаций доступно бесплатно. Для получения полных текстов публикаций (в формате PDF, а также в формате HTML для новых публикаций) требуется оформление платной подписки или оплата за просмотр.

См. также 

 
 Scopus

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт .
 Информация о сайте .
 Список доступных журналов .

Elsevier
Сайты Нидерландов
Научные сайты